Sida Info Service#Historique
Azur Lane